Viktoria von Sachsen (auch Victoria von Sachsen) ist der Name folgender Personen:

 Victoire von Sachsen-Coburg-Saalfeld (1786–1861), Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld
 Victoria von Großbritannien und Irland (1840–1901), Tochter von Königin Victoria und Albert von Sachsen-Coburg und Gotha
 Victoria von Großbritannien und Irland (1868–1935), Tochter von Eduard VII. und Alexandra von Dänemark
 Victoria Melita von Sachsen-Coburg und Gotha (1876–1936), Großherzogin von Hessen
 Victoria (Vereinigtes Königreich), durch Heirat Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha
 Viktoria Adelheid von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1885–1970), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Coburg und Gotha
 Viktoria von Sachsen-Coburg-Saalfeld-Koháry (1822–1857), Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha aus der katholischen Seitenlinie Koháry

siehe auch:
 Anna Victoria von Savoyen (1683–1763), durch Heirat Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen